Trinitat Nova – quartiere di Barcellona, nel distretto di Nou Barris
 Trinitat Nova – stazione della metropolitana di Barcellona